TMA är en förkortning som kan betyda flera saker:

 Truck Mounted Attenuator, ett påkörningsskydd som används vid framför allt vägarbeten
 Termomekanisk analys, en termisk analysmetod där ett prov utsätts för statisk belastning inom ett visst temperaturintervall.